Deseret pode se referir a:
Estado de Deseret
Deseret Book

Desambiguação